

Astronomia
 7695 Přemysl  – asteroide della fascia principale

Geografia
 Przemyśl – città della Polonia
 Przemyśl – comune rurale della Polonia

Onomastica
Přemysl – nome proprio di persona maschile

Persone
Přemysl l'Aratore – marito di Libuše e sovrano di Boemia 
Przemysł I – Duca della Grande Polonia
Przemysł II – Duca della Grande Polonia e poi re di Polonia